Hermon – comune di Vayots Dzor (Armenia)
Hermon – città della Contea di Penobscot, Maine (Stati Uniti d'America)
Hermon – città della Contea di St. Lawrence, New York (Stati Uniti d'America)
Hermon – quartiere di Los Angeles
Hermon – città della Municipalità locale di Drakenstein (Sudafrica)
Monte Hermon – monte del Libano ai confini con la Siria